Rivo – frazione del comune italiano di Paluzza
 Rivo – quartiere della città italiana di Terni